Морковкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Морковкино — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Морковкино — деревня в Костромском районе Костромской области.